Куделин — фамилия (женская форма Куделина) и топоним:

Куделин 
 Куделин, Александр Борисович (род. 1944) — советский и российский востоковед.
 Куделин, Алексей Владимирович (псевдоним Вася Ложкин; род. 1976) — российский художник и блогер, музыкант.
 Куделин, Борис Иванович (1910—1972) — советский учёный-геолог, гидрогеолог.
 Куделин, Игорь Александрович (род. 1972) — советский и российский баскетболист.

Куделина 
 Куделина, Любовь Кондратьевна (род. 1955) — российский государственный деятель.
 Куделина, Тамара Фёдоровна (1932—1997) — Герой Социалистического Труда, доярка.

Топоним 
 Куделин — село в Болгарии, Видинская область.

См. также 
 Куделькин
 
 Куделинская
 Куделли